Nesmüller ist der Familienname von:

 Agnes Nesmüller (1820–?), deutsche Theaterdirektorin und Frau von Josef Ferdinand Nesmüller
 Josef Ferdinand Nesmüller (1818–1895), österreichisch-deutscher Schauspieler